Odemir de Lima, de nome artístico Deni de Lima, (Rio de Janeiro, 1961 - Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2010) foi um cantor e compositor brasileiro.

Ligações externas
Morre Deni de Lima

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)